Alligator Slough ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Slough (Post Bayou), Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 Alligator Slough (Bayou Bertrand), Fluss im Rapides County, Bundesstaat Louisiana
 Alligator Slough (Dooley Bayou), Fluss im Caddo County, Bundesstaat Louisiana
 Alligator Slough (Nueces River), Fluss im Zavala County, Bundesstaat Texas
 Alligator Slough (Trinity River), Fluss im Anderson County, Bundesstaat Texas